Ahmed Fathi
 Albert Fathi
 Lamine Fathi
 Mohammad Javad Fathi, universitaire, avocat et politicien iranien
 Naglaa Fathi

Prénom